Gilles Le Bigot (1959 - ), guitariste français de musique bretonne
 Guillaume Le Bigot ( - ), haut fonctionnaire, industriel et homme politique français
 Jean Le Bigot (vers 1549 - ?), historien et poète français
 Joël Le Bigot ( - ), animateur de radio français au Québec
 Jules Le Bigot ( - ), amiral français

Voir aussi
 , page d'homonymie

Patronyme breton